Bolton (Cumbria), een plaats in de Engelse graafschap Cumbria
 Bolton (Greater Manchester) of Bolton-le-Moors, een plaats in Greater Manchester (traditioneel in Lancashire)
 Bolton (district), een district in de Engelse graafschap Greater Manchester
 Bolton Wanderers FC, een Engelse voetbalclub
 Bolton (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Bolton (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina

Personen 
 John Bolton, Amerikaanse politicus en diplomaat
 Ryan Bolton, Amerikaanse triatleet
 Werner von Bolton, Duits scheikundige
 Michael Bolton, Amerikaans acteur en zanger